Petter Hansson est un nom pouvant désigner :

Petter Hansson (né en 1976), joueur suédois de football
 (né en 1996), joueur suédois de hockey sur glace

Voir aussi

Hansson, Petter